Němec nebo Nemec má více významů:
 příslušník německé národnosti – Němci

místopisný název
 Němec (rybník) – rybník, součást Kařezských rybníků
 Němec (rybník, Písecké hory) – rybník u Písku

příjmení
 Němec (příjmení) – české příjmení

Související články 
 Německé
 Němčí
 Deutsch
 German (rozcestník)
 Kategorie: Němci, Německo
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Německ“

Externí odkazy